Гера́сим Матве́евич Элиа́шберг (26 июля 1930, Ленинград — 8 января 2021, Черноголовка) — советский и российский физик-теоретик, академик РАН (2000; член-корреспондент с 1990), автор около 70 научных работ.

Биография 
Родился 26 июля 1930 года в Ленинграде в семье учёных в области целлюлозно-бумажного производства Матвея Герасимовича Элиашберга и Амалии Яковлевны Элиашберг. Брат математика Якова Элиашберга.

В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета.

После окончания университета работал на ленинградском заводе «Красный химик».

С 1959 года научный сотрудник Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

В 1964 году переехал в Черноголовку (Московская область), где стал работать в филиале Института химической физики.

С 1965 года главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау.

В 1970 году награждён медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В 2006 году награждён орденом Почёта.

Похоронен на Макаровском кладбище (село Макарово, городской округ Черноголовка, Московская обл.).

Семья 
 Первая жена — Елена Исааковна Эйзенгардт (1930—1958), дочь историка Исаака Моисеевича Троцкого (1903—1937), приёмная дочь и племянница филолога-классика Иосифа Моисеевича Тронского.
 Вторая жена — Лидия Ивановна Петрова, преподаватель пения Черноголовской детской школы искусств.
 Двоюродный брат — доктор технических наук Иосиф Григорьевич Абрамсон (род. 1927), главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Гипроцемент-Наука» (Санкт-Петербург).

Научная деятельность 
Известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.

Развивал теорию электрон-фононного взаимодействия в сверхпроводниках при конечных температурах. Вывел уравнение для сверхпроводников с сильной связью электронов, названое его именем. В 1970 году предсказал возможность повышения критической температуры сверхпроводимости под воздействием высокочастотного электромагнитного поля.

Обобщил теорию ферми-жидкости Ландау на случай конечных температур, указал область температур и частот, где может наблюдаться нулевой звук в 3Не. Совместно с Л. П. Горьковым построил теорию кинетики сверхпроводников во внешних переменных магнитных полях и теорию металлических частиц малых размеров.

Примечания

Ссылки 
 
 Академику Элиашбергу Герасиму Матвеевичу — 80 лет!

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Преподаватели Московского физико-технического института
Похороненные на Макаровском кладбище
Сотрудники Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН